Jahoda ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Jahoda (1909–2008), österreichisch-US-amerikanischer Pianist und Dirigent
 Georg Jahoda (1863–1926), österreichischer Druckereibesitzer und Verleger
 Gustav Jahoda (1920–2016), australischer Psychologe
 Lutz Jahoda (* 1927), deutscher Schauspieler und Entertainer
 Marie Jahoda (1907–2001), österreichische Sozialpsychologin
 Moshe Jahoda (1926–2016), Überlebender des NS-Regimes, Botschafter Israels, Funktionär der Claims Conference
 Peter Jahoda (1953–1991), deutscher Schauspieler
 Roman Jahoda (* 1976), österreichischer Judoka

Siehe auch:
 Jagoda